Winterzauber steht für:
 Kissinger Winterzauber, Musikfestival in Bad Kissingen, Bayern
 Operation Winterzauber, eine Aktion der Partisanenbekämpfung im Deutsch-Sowjetischen Krieg